Demetrias är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Franco Andrea Bonelli 1810. Demetrias ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Demetrias